RKV steht für:
 Rahmenkollektivvertrag
 Reformierter Kirchenmusikverband Schweiz
 Reisekostenverordnung (auch als RKVO oder RkVO abgekürzt)
 Restkreditversicherung, siehe Restschuldversicherung
 Rózsahegy–Korytniczai helyi érdekü vasút, slowakische Schmalspur-Eisenbahn
 RKV Nr. 1 bis 3, vierfachgekuppelte Schmalspur-Tenderlokomotiven
 Flughafen Reykjavík (IATA-Code), isländischer Flughafen
 USNS Rose Knot (T-AGM-14) (NASA-Callsign Rose Knot Victor), US-amerikanisches Bahnverfolgungsschiff des Mercury-Programms

Siehe auch:
 RKV Deutsche Reichsbahn

Abkürzung